

Сен-Блез () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Сен-Блез () — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи

 Сен-Блез-дю-Бюї — муніципалітет у департаменті Ізер
 Сен-Блез-ла-Рош — муніципалітет у департаменті Нижній Рейн

Сен-Блез — громада в кантоні Невшатель